Sai Ying Pun (wijk) - wijk in Hongkong
 Sai Ying Pun (MTR) - metrostation in bovenstaande wijk